Andrea Mattioli (Faenza, 1611 – Mantova, 1679), compositore italiano.
 Pietro Andrea Mattioli (Siena, 1501 – Trento, 1578), umanista e medico italiano.
 Andrea Mattioli (2001 – ), calciatore italiano.